Grbavica je lahko:
 Grbavica, Brčko (Bosna in Hercegovina)
 Grbavica, Šipovo (Bosna in Hercegovina)
 Grbavica, Sarajevo
 Grbavica I
 Grbavica II
 Grbavica - film iz leta 2001